Le Championnat NCAA de basket-ball 2016 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire. 

Cette  commence le  et se termine avec la finale disputée le  au NRG Stadium de Houston.

Les Wildcats de Villanova s'imposent en finale face à North Carolina sur le score de 77-74. C'est le deuxième titre NCAA de l'équipe après celui de 1985.

Organisation du tournoi 

Le tour préliminaire se dispute à Dayton dans l'Ohio. Huit villes accueillent les deuxième et troisième tours du tournoi final de la NCAA. Ce sont Des Moines, Raleigh, Denver, Brooklyn, Saint-Louis, Oklahoma City et Spokane. 

Les quatre salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le KFC Yum! Center de Louisville, le Honda Center d'Anaheim, le Wells Fargo Center de Philadelphie et l'United Center de Chicago.

Le Final Four se déroule au NRG Stadium de Houston.

Équipes 

Les quatre équipes désignées tête de série à l'issue de la première partie de la saison sont les Jayhawks du Kansas, les Tar Heels de la Caroline du Nord, les Cavaliers de Virginie et les Ducks de l'Oregon.

Trente-et-une places sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Une place est également attribué à l'Ivy League, qui ne compte pas de tournoi. les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Le comité établit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres : l'équipe de Kansas, qui compte quatre défaites sur la saison, est 1, devant North Carolina et Oregon.

Compétition

First Four

Région Sud - Louisville, Kentucky

Finale régionale du Sud

Région Ouest - Anaheim, Californie

Finale régionale de l'Ouest

Région Est - Philadelphie, Pennsylvanie

Finale régionale de l'Est

Région Midwest - Chicago, Illinois

Finale régionale du Midwest

Final Four 

Les rencontres sont déterminées par le classement des  avant le début du tournoi. Les Wildcats de Villanova, vainqueurs de la région du  de la saison régulière, Jayhawks du Kansas, affrontent les Sooners de l'Oklahoma qui ont éliminé en finale régionale  le  de la région est Ducks de l'Oregon. Les Tar Heels de la Caroline du Nord, qui remportent la région dont ils étaient tête de série, affrontent l'Orange de Syracuse, tête de série  qui élimine en finale régionale le numéro de sa région, les Cavaliers de Virginie.

En 2008, la NCAA attribue l'organisation du  2016 au NRG Stadium de Houston, salle doit déjà organiser le tournoi de la division sud en 2010 et le  du championnat 2011.

Détails

Demi-finales du  

La première demi-finale oppose les Wildcats de Villanova aux Sooners de l'Oklahoma. Lors de cette rencontre, les Wildcats établissent le record du plus grand écart de points d'un match du ,  pour un score final de . C'est le quatrième match de la  remporté par un écart de  ou plus, seuls les Jayhawks du Kansas, tête de série  de la région s'inclinant de .

Souffrant d'un problème d'efficacité à trois points, les Tar Heels de la Caroline du Nord s'appuient sur leur jeu intérieur,  dans la raquette contre 32 à son adversaire, pour s'imposer sur le score de  face à l'équipe de l'Orange de Syracuse dans la seconde demi-finale.

Finale du  
Avec un bilan de  pour , l'équipe des Tar Heels de la Caroline du Nord, qui a remporté à cinq reprises le championnat universitaire, en 1957, 1982, 1993, 2005 et 2009 , est présentée comme la favorite de la finale qui l'oppose aux Wildcats de Villanova, dont le seul titre date de 1985, qui présente un bilan de  pour . La mi-temps est atteinte sur le score de  en faveur de North Carolina.

La décision se fait dans les derniers instant. Menant par , Villanova voit on adversaire égaliser à  du terme sur un tir à trois points de Marcus Paige. Villanova remporte finalement son deuxième titre grâce à un tir à trois points de Kris Jenkins au , à quatre dixièmes de la fin. C'est la première fois depuis 1983 que le titre se décide au .

Le meneur de Villanova, Ryan Arcidiacono, est désigné , meilleur joueur du tournoi NCAA.

Notes et références

Lien externe 

  

2016
Basket-ball aux États-Unis en 2016
Sport aux États-Unis en mars 2016
Sport aux États-Unis en avril 2016